Лиміт (від  та : границя, кордон, межа) — гранична норма. Норма, в межах якої дозволяється користуватися чим-небудь, використовувати щось. Межа, обмеження, граничне значення якоїсь величини.

В конкретних галузях

Математика
 Математичне обмеження у формі нерівності, таке як ліміт послідовності функцій
 Границя — у математиці, певне стале значення, до якого, змінюючись, наближається якийсь об'єкт
 Границя функції в точці — число, до якого прямує значення функції, якщо її аргумент прямує до заданої точки
 Гранична точка — точка, будь-який окіл якої містить нескінченну кількість точок даної множини
 Границя числової послідовності — число, до якого прямують члени послідовності зі збільшенням індексу
 Верхня і нижня границі

Астрономія
 Межа Чандрасекара — найбільша теоретично можлива маса зірки — білого карлика

Фінанси, бухгалтерський облік
 Бюджетне обмеження — які набори товарів та послуг може придбати споживач, маючи певну суму (бюджет) при заданих цінах
 Кредитний ліміт — максимальна сума кредиту, що її кредитор (банк) може надати одному позичальнику чи групі позичальників
 Ліміт страхування — максимальний розмір страхової суми
 Ліміт каси — гранична сума грошей, що її можна зберігати у касі підприємства

Адміністративне право
 Ліміт (у просторіччі «лімітчики», жаргон «ліміта») — в тоталітарному СРСР: адмінстративний дозвіл або виняток з правил на проживання на даній території певного числа громадян, що походять з інших місцевостей і не мають місцевої прописки

Популярна культура
 The Limit — нідерландський рок-гурт 1980-2000-х років

Музика
 Гармонічний ліміт — в теорії музики: обмеження або гармонійна межа, спосіб характеризації гармонії знайденої у частині чи жанрі музики, які можуть бути зроблені з використанням певного масштабу.

Джерела

Посилання 
 Ліміт  // 
 Ліміти використання природних ресурсів  // Юридична енциклопедія